Проспект-Крик () — река в Австралии. Длина — 17 км.

Река известна построенным в верховьях одноимённому водохранилищу, благодаря которому перестала пересыхать (формально перестала быть криком, пересыхающим водотоком). Русло на всей протяжённости протекает по территории Сиднея, впадая в реку Джорджес.

Примечания 

Бассейн Джорджеса
География Сиднея
Реки Нового Южного Уэльса